— японский культурист, первый участник конкурсов Мистер Олимпия и Арнольд Классик из Японии.

Биография 
В 2008 году был арестован в аэропорту Лос-Анджелеса и обвинен в хранении и распространении стероидов, отпущен после 65 дней ареста.

Профессиональная карьера 
2006
 IFBB Grand Prix Austria — 12 место
 IFBB Grand Prix Holland — 4 место
 IFBB Grand Prix Romania — 6 место
 IFBB San Francisco Pro Invitational — 11 место
 IFBB Santa Susanna Pro — 12 место
2007
 IFBB Ironman Pro Invitational — 7 место
 IFBB Арнольд Классик — 13 место
 IFBB Atlantic City Pro — 9 место
 IFBB Olympia — 13 место
 IFBB Grand Prix Australia — 5 место
 IFBB Sacramento Pro Championships — 3 место
2008
IFBB Atlantic City Pro — 9 место
2009
 IFBB Ironman Pro Invitational — 4 место
 IFBB Europa Show of Champions — 2 место
 IFBB Olympia — 9 место
2010
 IFBB Olympia — 10 место
 IFBB Арнольд Классик — 8 место
 New York Pro Championships — 2 место
 Orlando Show of Champions — 1 место
 Phoenix Pro — 2 место
2011
 IFBB Phoenix Pro — 2 место
 IFBB Tampa Pro — 2 место
 IFBB Мистер Олимпия — 10 место
2012
 IFBB Мистер Олимпия — 15 место

Примечания

См. также 
 Официальный сайт

Культуристы Японии